Dunărea Giurgiu este un club de fotbal din orașul Giurgiu, România, care evoluează în Liga a IV-a Giurgiu.
Dunărea Giurgiu a fost reînființată în 2013.

Lotul sezonului 2010–2011

Transferuri intersezonale (vară)

Jucători reprezentativi

Note

Legături externe 
 Știri privind echipa Astra II Giurgiu pe Liga2.ro

Cluburi românești de fotbal